Golf Club Meerssen is een Nederlandse golfclub in Bunde in de provincie Limburg.

De golfbaan van GC Meerssen heeft 9 par-3 holes.

De golfclub heeft de C-status van de Nederlandse Golf Federatie.

Externe links 
 Officiële website

Meerssen
Meerssen
Sport in Meerssen
Bouwwerk in Meerssen